Турнир претендентов 2018 — шахматный турнир, который проходил с 10 по 27 марта 2018 года в Берлине. Являлся основным и заключительным этапом серии турниров для определения претендента на шахматную корону.

Победителем турнира стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана,
завоевав тем самым право сыграть в матче 2018 года за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем шахматной короны Магнусом Карлсеном (Норвегия).

Организатором турнира выступила компания «» (), являющаяся официальным партнёром ФИДЕ.

Регламент 

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2786);
 Место проведения: Германия, Берлин, район Кройцберг, «Кюльхаус Берлин»;
 Дата проведения: 10—28 марта 2018 года;
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Критерии распределения мест
 1. Личная встреча;
 2. Количество выигранных партий;
 3. Коэффициент Бергера.
В случае равенства всех трёх показателей был бы проведён тай-брейк.

Расписание 

 Церемония открытия: 9 марта;
 Игровые дни: 10—12, 14—16, 18—20, 22—24, 26—27 марта; начало туров — в 15:00 по местному (CET/CEST) времени (в 17:00 МСК, 13-й и 14-й туры — в 16:00 МСК);
 Выходные дни: 13, 17, 21, 25 марта;
 Церемония закрытия: 27 марта.

Призовой фонд 

Общий призовой фонд — 420 000 Евро (указанные суммы обложены налогом).

Примечание: В дополнение к 420 000 Евро в общий призовой фонд также войдёт 10 % доходов от платы за просмотр мероприятия.

Участники 
В двухкруговом турнире, состоящем из 14 раундов, принимали участие 8 гроссмейстеров:

¹) рейтинги даны на март 2018 года.

Особенности жеребьёвки 
В Турнирах Претендентов ФИДЕ использует систему разведения игроков из одной страны по турам, поэтому Грищук, Карякин и Крамник играли друг с другом в 1-м, 2-м и 3-м турах, а также в первых трёх турах второго круга — 8-м, 9-м и 10-м. Аналогично Со и Каруана противостояли друг другу в 1-м и 8-м турах.

Резерв 
Ближайшим игроком, который мог бы занять место внезапно выбывшего из турнира претендентов шахматиста, по регламенту являлся Теймур Раджабов, занявший третье место в общем зачёте Гран-при ФИДЕ 2017. Следующими игроками в резерве были шахматисты с наивысшими средними рейтингами Эло из рейтинг-листа ФИДЕ 2017 года, начиная с Максима Вашье-Лаграва.

Движение по турам 
9 февраля 2018 года ФИДЕ опубликовала результаты жеребьёвки турнира.

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 

Примечание: в приведённых таблицах цвет ячейки означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Отдельные таблицы 1-го и 2-го круга

Фотогалерея

Репортажи

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация о турнире на сайте ФИДЕ
 Положение о проведении турнира
 Информация о турнире на сайте РШФ

 Информация о турнире на chesspro.ru
 Информация о турнире на The Week in Chess
 Партии турнира на chessgames.com
 Турнирная таблица на chess-results.com

2018 год в шахматах
Шахматные турниры в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
Шахматы
Международные соревнования по шахматам в Германии